Mogenstrup kan henvise til flere stednavne:
 Mogenstrup (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Mogenstrup Sogn i Næstved Kommune
 Mogenstrup (Grinderslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grinderslev Sogn
 Mogenstrup (Nimtofte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nimtofte Sogn
 Mogenstrup (Nørager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørager Sogn
 Mogenstrup (Holstebro Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sevel Sogn, Holstebro Kommune
 Mogenstrup (Sønder Jernløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Jernløse Sogn
 Mogenstrup (Skåne) – en herregård og en bebyggelse i Oxie Herred i Skåne med det svenske navn Månstorp